Уильям де Браоз (; 1220 — 6 января 1291) — 1-й барон Браоз, лорд Гоуэр и Брамбер, сын Джона де Браоза, 7-го барона Брамбера, и Мараред ап Лливелин.

Биография 
Уильяму было 12 лет, когда его отец погиб из-за падения с лошади. Наследством была только часть родовых владений Браозов, включая Гоуэр и Брамбер: остальные земли после конфликта деда Уильяма с королём перешли к младшей ветви, угасшей в 1230 году. Опекуном над малолетним лордом стал Петер де Риво, а после падения последнего в 1234 году — брат короля, Ричард Корнуолл.

В 1241 году Уильям де Браоз был признан совершеннолетним и вступил во владение своими землями. Он вёл многолетний конфликт с соседним валлийским князем Рисом Виханом, лордом Диневура; тот в 1252 году разрушил один из замков Уильяма, а в 1257 разграбил весь Гоуэр. Чтобы противостоять этой угрозе, Уильям активно строил новые замки и укрепил крепость Суонси. Ещё одним его врагом был граф Уорик, пытавшийся оспорить через суд законность перехода Гоуэра от его предков к Браозам. Эта тяжба в 1278 году была выиграна Уильямом.

Во Второй баронской войне Браоз занял сторону короля; в дальнейшем он участвовал в завоевании Уэльса Эдуардом I. По окончании завоевания король посетил Браоза во время своего путешествия по Уэльсу (декабрь 1284 года). Когда восставшие валлийцы во главе с Рисом ап Маредидом заняли замок Эмлин, люди Браоза во главе с его сыном Уильямом сыграли ключевую роль при штурме замка и подавлении восстания (1288 год).

В апреле и мае 1290 года Уильяма впервые вызывали в парламент как барона Браоза. Он умер уже в следующем году.

Семья

Жёны и дети 
Уильям де Браоз был женат трижды.

1-я жена: Алина де Мультон, дочь Томаса де Мультона, лорда Гилсланда. В этом браке родился наследник — Уильям де Браоз, 2-й барон Браоз (1261—1326).

2-я жена: Агнесса де Мёле, дочь Николаса де Мёле, коменданта королевских замков Кардиган и Кармартен, и Гевизы де Нёфмарш. В этом браке родился ещё один сын — Жиль (умер в 1305 году), лорд Ноултон и Бакингем.

3-я жена: Мэри де Рос, дочь Роберта де Роса, 1-го барона де Роса (если учитывать его вызов в парламент Монфора), и Изабеллы д’Обиньи. В этом браке родились четверо детей:

 Ричард (умер в 1296 году), лорд Тетбери и Чесворт;
 Питер (умер в 1312 году), лорд Тетбери и Чесворт;
 Маргарита (умерла до 1319 года); муж — Ральф де Камойс;
 Уильям.

Предки 

</center>

Примечания 

Браозы
Бароны Браоз